Brushford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Brushford, Somerset, ort i England, 
 Brushford, Devon, England,